Николáй Семёнович Гордие́нко (25 января 1929, с. Андреевка, Кегичёвский район, Полтавский округ, УССР, СССР — 10 ноября 2011, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский религиовед. Доктор философских наук, профессор. Почётный профессор кафедры религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена. Известен в первую очередь как специалист по истории русского православия, автор учебников по научному атеизму и материалов для пропагандистов атеизма, изданных в СССР. Опубликовал значительное количество работ по проблемам философии, этики, свободомыслия и религиоведения.

Биография 
Родился 25 января 1929 г. в селе Андреевка Кегичёвского района Полтавского округа в крестьянской семье. В 1932 году семья перебралась на Донбасс. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. воспитывался в детских домах Дербента, Ташкента, Алма-Аты и Чкалова (Оренбурга).

В 1948 году окончил среднюю школу г. Дружковки и поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1953 г. по специальности «преподаватель диалектического и исторического материализма».

По окончании университета в 1953—1957 гг. работал в ленинградской средней школе учителем.

В 1957—1967 годах преподавал в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте.

В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по философии «Философские и логические взгляды А. И. Галича».

В 1970 году защитил докторскую диссертацию по философии «Идеология современного православия»

С 1967 году преподавал в РГПУ им. А.И. Герцена на кафедре религиоведения (заведующий кафедрой научного атеизма, этики и эстетики при Ленинградском педагогическом институте им. Герцена.). С 1997 года там же в звании почётного профессора.

Председатель университетского Совета по направлению «Человек, среда, общество» (с 1972 года).

Руководитель научно-педагогической школы «Роль религии в современном обществе» в Ленинградском государственном университете им. А. С. Пушкина.

Член редакционного совета серии «Философия» научного журнала «Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина».

Почётный председатель Научно-методического совета по религиоведению Санкт-Петербургской городской и Ленинградской областной организаций общества «Знание» Российской Федерации, председатель секции религиоведения.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея истории религии.

Председатель Санкт-Петербургского городского отделения Российского объединения исследователей религии.

Действительный член Международной академии информатизации (1996).

Член трёх докторских диссертационных советов.

Основная тематика научных исследований: пропаганда атеизма; история русского православия; проблемы философии, этики, свободомыслия и религиоведения. Опубликовано около 300 научных работ.

Награды 
 Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 24 апреля 2002 года за существенный вклад в дело развития просвещения.

Общественная деятельность 
 Выступал в качестве эксперта-религиоведа во время судебного слушания в Головинском районном суде Северного АО г. Москвы по делу организации свидетели Иеговы
 В ЦГПБ им. В. В. Маяковского 2 декабря 2004 г. при поддержке Российского гуманистического общества прочитал лекцию «Взаимоотношения церкви и государства в современной России: теория и практика». О светском характере российского государства. Нормы Конституции РФ и их реализация. Проблемы конфессиональных отношений.
 Выступил с докладом о деятельности кафедры религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена на проходившей в 21-22 февраля 2005 г. II международной научной конференции, посвящённой проблемам взаимоотношений государства и религиозных объединений в странах Северо-Западной Европы
 Принял участие в устроенном 15 марта 2006 г. московской организацией саентологов круглом столе «Влияние религии в современном обществе», где рассказал о своей второй поездке в Великобританию на межрелигиозный конгресс. На этом конгрессе представители религиозных конфессий отметили деятельность Л. Рона Хаббарда, как величайшего гуманиста. Гордиенко вручил представителю Саентологической организации Москвы благодарность Рону Хаббарду в связи с 95-летием со дня рождения последнего.
 Выступил с докладом о Православии и РПЦ на проходившей 16-17 апреля 2007 г. IV международной конференция «Религиозная ситуация на северо-западе России и в странах Балтии: традиции и современность»Религия и гражданское общество
 Выступил с докладом 4 июля 2008 года на проходившей в Санкт-Петербурге, под эгидой Международной ассоциацией религиозной свободы, Международной научно-практической конференции «Реализация Всеобщей Декларации прав человека в России», посвящённой 60-летию принятия Всеобщей Декларации прав человека
 Принял участие в проходившей 12 февраля 2009 г. в Арт-гостиной при Союзе Художников Санкт-Петербурга выставке «Фотоописание жизни и работ Л.Рона Хаббарда». По поводу выставки сказал, что «Я имел возможность побывать в том месте, где жил и работал Рон Хаббард в Сент-Хилле, в Англии, и убедиться в том, как много людей посещают это место, приобщаются к его гуманистическим идеям и образу жизни. И поэтому крайне желательно, чтобы как можно больше людей знакомились с его идеями и использовали их в своей жизни и деятельности».
 Принял участие в открытие межконфессионального фестиваля «Свет Рождества» проходившего 9 января 2009 г. при поддержке научно-методического отдела по религиоведению общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области в помещении Новоапостольской церкви.
 В приветственной речи он сказал:«Я рад, что не только разногласия существуют в христианской среде, но когда люди с разными оттенками одной и той же веры осознают свою общность, происходит единение, сплочение. Сегодняшнее мероприятие как раз это и демонстрирует, демонстрирует силу души, которая особенно нужна в условиях разъединенного, современного мира. Любые проявления солидарности и сплоченности стабилизирует нашу жизнь и общество. Поздравляю с Рождеством и желаю, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще».
 Принял участие в VIII международной научно-практической конференции «Россия XXI века: свобода совести, религии и церкви», где совместно с М. И. Одинцовым презентовал седьмое издание сборника РОИР «Свобода совести в России: современный и исторический аспекты». По поводу издания Н. С. Гордиенко заявил: «заложенная традиция успешно продолжается. Существует уверенность, что этот сборник, отнюдь, не последний в серии. И, наверняка, он инициирует приобщение к этому виду деятельности нового поколения религиоведов».
 Выступил с докладом «Философское осмысление свободы совести и способов её реализации в современной России» на проходившей 25-26 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге Научно-практической конференция с международным участием «Свобода совести и вероисповедания: правовые аспекты».
 Принял участие в форуме, посвящённом 100-летию принятия Высочайшего указа Правительствующему Сенату от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости»

Оценки деятельности 
 Адвокат А. В. Пчелинцев (Славянский правовой центр) считает, что Н. С. Гордиенко является «учёным с большой буквы», к деятельности которого он относится с глубоким уважением.
 По мнению президента общероссийской Общественной организации «Объединение исследователей религии», доктора исторических наук, профессора М. И. Одинцова, «Его труды давно стали классикой отечественного религиоведения и на них выросло не одно поколение учёных-религиоведов».
 По мнению историка Н. А. Кривовой, работы Н. С. Гордиенко являются ярким образцом исследований советских «философов-атеистов», в которых характер государственно-церковных отношений и история православной церкви были грубо искажены, поскольку эти исследования велись без взаимосвязи с другими учёными, без опоры на архивные источники, без использования нового фактического материала.
 А. Л. Дворкин характеризует Н. С. Гордиенко как «сектозащитника», происходящего, по его мнению, из «профессиональных „антирелигиозников“ — пропагандистов „научного“ атеизма».
 По заявлению «Ассоциации защиты семей и лиц от негативных информационно-психологических воздействий», Н. С. Гордиенко обвиняется в фактическом «служении культам», так как, по словам авторов заявления, Н. С. Гордиенко устраивает на ежемесячных заседаниях Гуманитарного Центра общества «Знание» презентации «прогрессивных» учений сект и пресс-конференции в защиту сект.
 Кандидат философских наук религиовед Р. В. Шилишпанов считает, что работы Н. С. Гордиенко стремятся показать с позитивной стороны деятельность российских свидетелей Иеговы без какой-либо критической оценки.
 Кандидат философских наук религиовед Д. В. Горюнов считает, что в монографии Н. С. Гордиенко о свидетелях Иеговы представлен описательный очерк отдельных вероучительных положений организации свидетелей Иеговы, но их философско-религиоведческое рассмотрение в книге практически отсутствует.

Публикации 
 статьи
 Вопросы борьбы с теизмом в «Истории философских систем» А. И. Галича // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. — М.; Л., 1960. — [Сб.] 4. — С. 239—247. — (Из истории антирелигиозных и антицерковных выступлений в России).
 Либерально-обновленческое движение в русском православии начала XX в. // Вопросы научного атеизма. — М., 1969. — Вып. 7. — С. 313—340. (соавтор: Курочкин П. К.)
 Экуменические влияния в современном русском православии // Общественная жизнь и религия. — Вып. 1. — Л., 1972.
 Православие // Большая советская энциклопедия. 1975. — Т. 20
 вступительная статья «Н. М. Никольский и его „История русской церкви“» // Никольский, Н. М. История Русской Церкви / Н. М. Никольский; [науч. ред., авт. вступ. ст. и коммент. Н. С. Гордиенко]. — Изд. 3-е. — М. : Политиздат, 1983. — 445, [3] с., [1] л. — (Библиотека атеистической литературы). — 100000 экз.
 «Православие в советском обществе. Основные этапы эволюции» // Русское православие: вехи истории / Науч.ред. А. И. Клибанов. — М.: Издательство политической литературы, 1989. — 720 с. ISBN 5-250-00246-3
 Переосмысление: за и против // Наука и религия. 1989. — № 8.
 Krech V., Tyrell H. (hrsg) Religionssoziologie um 1900 // Социологический журнал. — 1994. — № 1,2 (соавтор: Шпакова Р. П.)
 Рецензия на книгу «Ионин Л. Г. Социология культуры» // Социологический журнал. — 1997. — № 1. (соавтор: Шпакова Р. П.)
 Русская православная церковь в постсоветской России // Актуальные проблемы философии, социологии и культурологии. Учен, запис. T.V. (Вып. 2). — СПб., 2000.
 Российские свидетели Иеговы: история и современность. — СПб, 2000
 Религия в системе университетского образования и воспитания // V Царскосельские чтения. — СПб., 2001. — Т. 1. — С. 25-29.
 Поликонфессиональный Санкт-Петербург в прошлом и настоящем // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии: материалы международной научной конференции, 9-10 декабря 2002 г. / СПб. гос. ун-т. Фак. социологии, Теол. ин-т Евангел.-лютер. Церкви Ингрии на территории России, Сев.-Зап. фил. Рос. отд-ния Междунар. ассоц. религиоз. свободы; сост. и отв. ред. А. Ю. Григоренко, А. М. Прилуцкий. — Всеволожск : Невская Заря ; СПб., 2002. — С. 34-37
 Религия в системе этносов и межэтнических отношений // Материалы международной научно-практической конференции «Национально-культурное пространство и проблемы коммуникации» 25-26 октября 2007 г. Часть 1, СПб.:СПбИВЭСЭП, 2007 — С. 29-31 ISBN 978-5-7320-1027-5

 книги и брошюры
 Современное православие и его идеология. — М., 1963. (соавторы: Носович В. И., Харахоркин Л. Р.)
 Современное православие / Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. — М. : Мысль, 1968. — 143 с. — 22 к.
 Современный экуменизм : движение за единство христианских церквей / Н. С. Гордиенко ; АН СССР. — М. : Наука, 1972. — 200 с. — (Серия «Научно-атеистическая»)
 Критика новых тенденций современного православия. — Ленинград : [б. и.], 1974. — 31 с.
 Научный атеизм : допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / Л. Г. Балтанов, В. И. Гараджа, Н. С. Гордиенко, М. П. Новиков, В. К. Танчер, Д. М. Угринович, И. Н. Яблоков, М. С. Беленький, Г. В. Воронцов, Б. А. Лобовик, М. П. Мчедлов, М. А. Попова, П. И. Пучков, Э. Г. Филимонов; А. Ф. Окулов ; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. — 2-е изд. — М. : Политиздат, 1974. — 288 с.
 Политиканы от религии. Правда о «русской зарубежной церкви». — М.: Мысль, 1975. — 191 с. (соавторы: Комаров П. М., Курочкин П. К.)
 Чему учат с амвона. — Ленинград : Лениздат, 1975. — 175 с.
 Особенности модернизации современного русского православия. — М.: Общество «Знание» РСФСР, 1978. — 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Научный атеизм», № 3) (соавтор: Курочкин П. К.)
 Православные святые: кто они?. — Ленинград : Лениздат, 1979. — 270 с.
 Православі святі: хто вони?. — Київ : Політвидав України, 1983. — 292 с.; 20 см. — 
 Современная идеологическая борьба и религия. — М. : о-во «Знание» РСФСР, 1980. — 40 с. — (В помощь лектору. / О-во «Знание» РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде науч. атеизма). (соавтор: Новиков М. П.)
 Творческое развитие научного атеизма в теории и политике КПСС.- Л.: Общество «Знание» РСФСР, 1980
 Мистика на службе современного православия. М.:Общество «Знание» РСФСР, 1981.
 Атеизм и религия в современной борьбе идей: критика клерикального антикоммунизма. — Л.: Лениздат, 1982. — 175 с.
 «Крещение Руси»: факты против легенд и мифов: полемические заметки. — Л.: Лениздат, 1984. — 287 с. — 200000 экз.
 Эволюция русского православия (20 — 80-е гг. ХХ ст.) — М.: Знание, 1984. — 64 c.
 Мировоззренческая оценка процесса христианизации Древней Руси / О-во «Знание» РСФСР, Науч.-метод. совет отд-ния по пропаганде науч. атеизма. — М.: О-во «Знание» РСФСР, 1984. — 40 с. (Сер. «В помощь лектору»)."Повесть временных лет", «Слово о. Законе и Благодати» Илариона; «двоеверие» в Древней Руси, ереси XIV—XVI вв.
 Идеология русского православия : Критич. анализ. / [Б. А. Лобовик, Н. С. Гордиенко, Н. П. Красников и др. ; Отв. ред. Б. А. Лобовик]. — Киев: Политиздат Украины, 1986. — 197 с.
 Современное русское православие. — Л. : Лениздат, 1987. — 302 c.
 Современное русское православие. — Л. : Лениздат, 1988. — 302 с.
 Введение христианства на Руси: домыслы буржуазно-клерикальной пропаганды. — М.: «Знание», 1987.
 Об атеизме и религии / [авт. кол.: Н. П. Андрианов, Г. В. Воронцов, Н. С. Гордиенко]; [сост. О. С. Кузин]. — [Л.] : Лениздат, 1987. — 70, [1] с. — (Б-чка политинформатора «Вопрос-ответ»).
 Православие: Словарь атеиста / Под ред. Н. С. Гордиенко. — М.: Политиздат, 1988. — 272 с.
 Русское православие: вехи истории / Авторы глав: «Церковь в Древней Руси (До конца XIII в.)» — Я. Н. Щапов; «Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.)» —  А. М. Сахаров, А. А. Зимин, В. И. Корецкий; «Русская православная церковь в XVII веке» — М. Я. Волков, «Церковь в дворянской империи (XVIII в.)» — П. Г. Рындзюнский, «Русское православие в XIX веке» — Б. Г. Литвак; «Церковь в период трех российских революций» — П. Н. Зырянов; «Миссионерская деятельность церкви (Вторая половина XIX в.—1917 г.)» — Н. А. Смирнов; «Цензурная политика церкви в XIX — начале XX в.» — Г. С. Лялина; «Землевладение русской православной церкви и ее хозяйственно-экономическая деятельность (XI—начало XX в».)» — Я. Е. Водарский; «Народные противоцерковные движения» — А. И. Клибанов; «Православие в современном обществе. Основные этапы эволюции» — Н. С. Гордиенко (С. 617—691). Науч. ред., глава авт. коллектива, авт. вступ. ст. и послесл. А. И. Клибанов. - М. : Политиздат, 1989. - 719,[1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-250-00246-3 (В пер.) : 2 р. 90 к. / 
 Обречённые. О русской эмигрантской псевдоцеркви. — М.: Лениздат, 1988. — 207 c. (соавторы: Комаров П. М.)
 Основы научного атеизма : учебное пособие для педагогических институтов. — М.: Просвещение, 1988. — 304 с. — ISBN 5-09-000550-8:1.20
 Основы научного атеизма: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Н. С. Гордиенко, Ю. И. Москалёв, В. Н. Никитин и др.; Под ред. Н. С. Гордиенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1989. — 224 с.
 Кто такой Иоанн Кронштадтский. — СПб.: Ленингр. орг. о-ва «Знание» РСФСР, 1991. — 17 с.
 Новые православные святые. — Киев, 1991. — 337 с.
 География религий. Сборник авторских программ для 10-11 кл. профильных школ. — М.: Просвещение, 1994 (соавтор: Гладкий Ю. Н.)
 Сущность религии и ее исторические формы : Пособие для преподавателей. — СПб. : Учеб.-метод. центр «Веды», 1995. — 31 с.
 Национальные религии : Пособие для преподавателей. — СПб. : Учеб.-метод. центр «Веды», 1995. — 39 с. — (Серия «История религии»).
 Новые религиозные культы. СПб, 1995
 Школьный философский словарь: Горбунова Т. В., Гордиенко Н. С., Карпунин В. А. и др. / Н. С. Гордиенко. — [Б. м.] : «Просвещение», АО «Учебная литература», 1995. — 399 с. — ISBN 5-09-004959-9
 Школьный философский словарь / Т. В. Горбунова, Н. С. Гордиенко, В. А. Карпунин и др.; Общ. ред., сост. и вступ. ст. А. Ф. Малышевского. — М.: Просвещение: Учеб. лит., 2005. — 399 с.
 Бахаизм. Новые религиозные культы. Религия в системе духовной культуры: Пособие для преподавателей / Ком. по образованию Мэрии Санкт-Петербурга. — СПб.: Учеб.-метод. центр «Веды», 1995 37 с.
 Новые религиозные культуры: Бахаизм: религия в системе духовной культуры. — Пособие для преподавателей. СПб., 1995. — Серия «История религий».
 Основы религиоведения: Учебное пособие. 2-е изд. — СПб.: ЛГОУ, 1997;
 Экспертное заключение по религиозной организации «Свидетели Иеговы» СПб., 06.04.1998 г.
 Гордиенко Н. С., Никитин В. Н., Кудряшов В. М. Религиоведческий анализ. СПб., 1998 г.
 Основы научного атеизма: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1999. — 304 с.
 Памяти В. П. Тугаринова // Тугариновские чтения. Материалы научной сессии. Серия «Мыслители», выпуск 1. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. — С. 21-22.
 Социо-гуманитарное исследование 24 выпусков журнала Свидетелей Иеговы за 2006 год и 12 номеров «Пробудитесь!» за 2006 год. (22 марта 2007 г.)
 Религиоведческая характеристика саентологической церкви или церкви саентологии СПб, 2002. (см. также Гордиенко, Н. С. Религиоведческая характеристика саентологической Церкви (Церкви Саентологии) / Н. С. Гордиенко. — С.33-36 в сб. Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сб. ст. / Рос. Об-ние Исслед. Религии. — М. : [б. и.], 2007 — .[Вып. 7 / редкол.: М. И. Одинцов (пред.), Н. И. Шемелёва, Л. А. Ли]. — 2009. — 395 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-98187-354-6)
 Религиоведческая экспертиза на книгу «Человечество в поисках бога», 2006 г., 384 с.

 Примечания 

 Литература 

 
 
 Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке: биографический справочник. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002.
 Заниматься только любимым делом (беседа с Н. С. Гордиенко) // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2009.
 Путь учёного. Николай Семёнович Гордиенко / Отв. ред. В. Г. Шаров; сост. М. Ю. Смирнов. — М.: Особая книга, 2013.
 Проценко П. Г.'' Советские перевертыши. От автора Политиздата к «христианскому писателю» и обратно. // «Экспресс-хроника». Правозащитный еженедельник. 1999, № 33, 13 сентября. — С. 2

Ссылки 
 Комментарий центра «Гражданская безопасность»
 1. Историография проблемы взаимоотношений власти и церкви в 1922—1925 гг Глава I. Историография и источники  из кн.д.и.н.
 Религиоведческий анализ фильма «Верные в испытании. Свидетели Иеговы в Советском Союзе»
 Обращение Ассоциации защиты семей и лиц от негативных информационно-психологических воздействий № 28 от 15 июля 1998 г. к губернатору Санкт-Петербурга Яковлеву В. А.

Философы СССР
Религиоведы России
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Религиоведы СССР
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии
Преподаватели Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина